Илин-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Илин-Кюель — озеро, Иркутская область, координаты 60°19’с. ш. 115°49’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°59’с. ш. 125°27’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°26’с. ш. 150°42’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°31’с. ш. 121°19’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°39’с. ш. 121°45’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°36’с. ш. 133°17’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°55’с. ш. 152°00’в. д..
 Илин-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 60°57’с. ш. 115°02’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°33’с. ш. 124°12’в. д..
 Илин-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°23’с. ш. 155°20’в. д..

Примечания